Yevgen Murzin, en ukrainien : , né le , à Novossibirsk, en République socialiste soviétique d'Ukraine, est un joueur et entraîneur ukrainien de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste d'arrière.

Biographie

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1965
Naissance à Novossibirsk
Joueur international ukrainien de basket-ball
Joueur du BK Boudivelnyk
Joueur du BC Odessa
Joueur du BK AŠK Inter Bratislava
Joueur du Lokomotiv Novosibirsk
Entraîneur ukrainien de basket-ball